Searching for Jerry Garcia — второй и последний студийный альбом Proof’а из D12, выпущенный 9 августа 2005 года. Это единственный сольник Proof’а, выпущенный на крупном лейбле до его смерти. Он занял 65 место в американском чарте Billboard 200. Альбом назван в честь члена The Grateful Dead Джерри Гарсия. Дата релиза альбома, 9 августа 2005 года, намеренно совпала с десятой годовщиной смерти Гарсия.

Proof использовал название этого альбома и оригинальные названия песен («Jump Biatch» изначально «Эрик Клэптон младший») для обозначения известных случаев смерти, в которых люди не уверены. Он расширяет это понятие, чтобы выразить мысли о самоубийстве в песне «Kurt Kobain».

Создание альбома 
Песни, включённые в этот альбом, были записаны в 2002 году. Первоначальная версия «72nd & Central» была доступна для бесплатной загрузки на сайте «1x1».. Оригинал «Clap Wit Me» был выпущен в 2003 году на микстейпе DJ Thoro. Песня «Ali» была выпущена в 2002 году на виниловом сингле под названием «One, Two», который вошёл в EP под названием The Electric Coolaid Acid Testing.

Список композиций

Семплы 
 «Clap wit Me» — «Total Satisfaction» Brief Encounter
 «Forgive Me» — «Ghetto Qu'ran (Forgive Me)» 50 Cent
 «High Rollers» — LTD
 «No. T. Lose» — «Snowflake» Tamita
 «M.A.D.» — «W.A.S.P.» The Doors
 «Black Wrist Bro’s» — «The Boondock Saints»
 «Kurt Kobain» — «Blue Sky and Silver Bird» Lamont Dozier

Участники записи 

 DeShaun Holton
 Brian Gardner
 Gustavo Gonzalez
 Jeremy Mackenzie
 Richard Huredia
 Brian Berryman
 Tony Campana
 Dennis Friel
 Mark Riddle
 Emile Haynie
 Nick Speed
 Curtis Jackson
 Larry Louis

 Chaz Conley
 Curtis Cross
 Louis Freese
 Clifford Smith
 Marshall Mathers
 Von Carlisle
 Ondre Moore
 Arthur Johnson
 Erik Coomes
 Kamasi Washington
 Isaac Smith
 Josef Leimberg
 Traci Nelson

 Farid Nassar
 Eric Breed
 Anthony Fiddler
 Shelton Rivers
 Waverly Alford
 Shaphan Williams
 David Willis
 Jude Angelini
 Salam Nassar
 Obie Trice
 Nathaniel Hale
 Brandon Parrott
 Denaun Porter

Чарты

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101122202649/http://eminem-world.ru/proof-searching-for-jerry-garcia_531.html
 https://web.archive.org/web/20070707071214/http://rapparad10.narod.ru/albums/proof_sfjg.htm